Stefko oder Štefko ist der Familienname folgender Personen:

Anton Stefko (* 1960), tschechoslowakischer Tischtennisspieler
Jolanta Stefko (* 1971), polnische Dichterin
Kamil Stefko (1875–1966),  polnischer Jurist, Hochschullehrer und Politiker
Róbert Štefko (* 1968), tschechoslowakischer Langstreckenläufer